

Geografia 
 Canada
 Springfield – città del Manitoba
 Springfield – municipalità rurale del Manitoba
 Regno Unito
 Springfield – parrocchia civile dell'Essex
 Springfield – località del Fife
 Stati Uniti d'America
 Springfield – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Springfield – capoluogo della Contea di Baca, Colorado
 Springfield – città della Contea di Bon Homme, Dakota del Sud
 Springfield – città della Contea di Bay, Florida
 Springfield – capoluogo della Contea di Effingham, Georgia
 Springfield – capitale dell'Illinois
 Springfield – capoluogo della Contea di Washington, Kentucky
 Springfield – città della Parrocchia di Livingston, Louisiana
 Springfield – capoluogo della Contea di Hampden, Massachusetts
 Springfield – città della Contea di Penobscot, Maine
 Springfield – città della Contea di Calhoun (Michigan), Michigan 
 Springfield – township della Contea di Kalkaska, Michigan 
 Springfield – charter township della Contea di Oakland, Michigan 
 Springfield – città della Contea di Brown, Minnesota
 Springfield – capoluogo della Contea di Greene, Missouri
 Springfield – città della Contea di Sarpy, Nebraska
 Springfield – città della Contea di Sullivan, New Hampshire
 Springfield – township della Contea di Burlington, New Jersey 
 Springfield – township della Contea di Union, New Jersey 
 Springfield – città della Contea di Otsego, New York
 Springfield – capoluogo della Contea di Clark, Ohio
 Springfield – città della Contea di Lane, Oregon
 Springfield – township della Contea di Bradford, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Bucks, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Delaware, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Erie, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Fayette, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Mercer, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di Montgomery, Pennsylvania 
 Springfield – township della Contea di York, Pennsylvania 
 Springfield – capoluogo della Contea di Robertson, Tennessee
 Springfield – città della Contea di Windsor, Vermont
 Springfield – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Springfield – città della Contea di Dane, Wisconsin 
 Springfield – città della Contea di Jackson, Wisconsin 
 Springfield – città della Contea di Marquette, Wisconsin 
 Springfield – città della Contea di St. Croix, Wisconsin 
 Sudafrica
 Springfield – sobborgo di Johannesburg

Persone 
 Dusty Springfield (1939-1999) – cantante britannica
 Rick Springfield (1949) – cantautore, musicista e attore australiano

Altro 
 Springfield – città immaginaria in cui è ambientata la serie I Simpson
 Springfield – città immaginaria in cui è ambientata la serie Sentieri
 Springfield – singolo degli Anathema del 2017
 Classe Springfield – tipo di astronavi dell'universo di Star Trek
 Fucili Springfield – serie di fucili prodotti dalla Springfield Armory
 Jebediah Springfield – personaggio secondario della serie I Simpson
 Negi Springfield – protagonista del manga Negima: Magister Negi Magi

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Springfield